Live aus Berlin () — концертный альбом немецкой рок-группы Rammstein, записанный в 1998 году во время тура в поддержку альбома Sehnsucht и вышедший в 1999 году.

Версии 
 Live aus Berlin (Компакт-диск)
 Live aus Berlin — 2CD Limited Edition (Компакт-диск)
 Live aus Berlin — Censored (VHS)
 Live aus Berlin — Uncensored (VHS)
 Live aus Berlin (DVD)

Список композиций Live aus Berlin (CD)

Список композиций Limited Edition (2CD)

Список композиций (VHS и DVD)

Участники записи 
 Тилль Линдеманн — вокал
 Рихард Круспе — соло-гитара, акустическая гитара («Wilder Wein»), клавишные («Bück dich»), бэк-вокал
 Пауль Ландерс — ритм-гитара, акустическая гитара («Wilder Wein»), бэк-вокал
 Оливер Ридель — бас-гитара, акустическая гитара («Wilder Wein»), бэк-вокал («Bück Dich» и «Sehnsucht»)
 Кристоф Шнайдер — ударные, клавишные («Wilder Wein»)
 Кристиан Лоренц — клавишные

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 Live aus Berlin на Discogs

Индастриал-альбомы
Альбомы Rammstein
Концертные альбомы 1999 года
Концертные альбомы Universal Music Group
Концертное видео